Galleria ferroviaria di Sozina
Galleria stradale di Sozina